Prince of Persia Classic () — видеоигра, ремейк оригинальной игры «Принц Персии», разработанный компанией Gameloft. Релиз игры состоялся 13 июня 2007 года для Xbox Live Arcade и 23 октября 2008 года для PlayStation Network, a также для мобильных телефонов с поддержкой Java приложений. 2 марта 2012 года была выпущена версия для мобильной платформы iOS, 13 сентября 2012 года — для Android.

Описание 
Ремейк самой первой игры серии Prince of Persia. Коварный Визирь Джаффар, похитил невесту Принца, с целью заставить её стать своей женой. Самого Принца Визирь запер в темнице, а Принцессе дал на раздумья ровно час. У Принца есть час, чтобы, начиная с темницы, подняться на верхние этажи дворца и спасти Принцессу. В игре дизайн уровней и игровой процесс выполнены в стиле оригинальной игры, но используется трёхмерная графика. Игра выглядит как Prince of Persia: The Sands of Time — внешность Принца, Визиря, Принцессы и стражников, да и сама восточная стилистика также повторяют «Пески Времени». Мрачные подземелья стали более яркими, а также есть и этажи вне темницы — на фоне видно небо, а сами балконы усеяны цветущими растениями. Видеоролики в игре также выполнены в духе «Песков Времени» (они проигрываются при начале нового этапа).

Благодаря усовершенствованному движку в игре появились новые возможности: перекат, забег вверх по стене, отскок от стены, прыжок вверх с поворотом на 180°, сальто назад с разворотом на 180°, использование контр-атаки и добивающего движения, бабочки-указатель.

Создатель «Принца Персии» Джордан Мекнер о ремейках «Prince of Persia Classic» и «Prince of Persia The Shadow and the Flame»:

Из многих продающихся версий Prince of Persia, наиболее близкими к оригинальной игре 1989 года являются Prince of Persia Classic от Ubisoft — прямой скроллинговый ремейк оригинала с обновлённой графикой — и его продолжение, The Shadow and the Flame ().

Режимы 
В игре есть несколько режимов:
 Обычный режим прохождения игры. Игрок выбирает сложность и проходит игру от начала до конца.
 Режим повтора уровня. Игрок может выбрать любую из пройденных локаций и переиграть её.
 Ghost-mode — перепрохождение этапа с «призраком» — прозрачной копией, повторяющей прошлое прохождение данного этапа.

Примечания 

Игры Prince of Persia
Компьютерные игры 2007 года
Игры для Android
Игры для iOS
Ремейки компьютерных игр
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation Network
Платформеры
Компьютерные игры, изданные Ubisoft Entertainment